Михаи́л Миха́йлович Юдо́вич (8 июня 1911, Рославль — 19 сентября 1987, Москва) — советский шахматист, международный мастер (1950), гроссмейстер ИКЧФ (1972). Журналист. Заместитель главного редактора журнала «Шахматы в СССР».

Биография 
Михаил Юдович родился в Рославле, где его отец, Михель Менделев Юдович, выпускник Петербургской лесотехнической академии, был управляющим лесного хозяйства; впоследствии отец, как неблагонадёжный элемент, работал в леспромхозах Мариинска и Змеиногорска; умер в Мариинске 9 сентября 1935 года. Мать — Бася Иосифовна Юдович (Адаскина).

Михаил Юдович и Сергей Белавенец были близкими друзьями, начиная со школьного матча в 1925 году. В течение нескольких лет они учились у дяди Сергея Белавенеца — Константина Выгодчикова. В 1930 году М. Юдович занял 5—9 место в шахматном чемпионате Москвы. В 1931 году он был 4-м в чемпионате Москвы и поделил 3 место в 7-м чемпионате СССР по шахматам, который выиграл Михаил Ботвинник. В годы Великой Отечественной войны пошёл в народное ополчение, был направлен Политуправлением Красной Армии в редакцию журнала «Военная мысль».

В 1966 году М. Юдович победил в чемпионате СССР по переписке.

Мастер (1950), международный мастер (1961), гроссмейстер (1973) по шахматам по переписке.

Международный арбитр (1951), заслуженный тренер РСФСР (1958). С 1945 по 1987 год — заместитель главного редактора журнала «Шахматы в СССР».

Семья 
 Сын — Михаил Михайлович Юдович-младший (1932—1992), мастер спорта СССР по шахматам.
 Сын — Борис Михайлович Юдович, родился в Москве 17 сентября 1942 года. Умер 13 июля 2021 в г. Москве.
 Внук — Антон Борисович Юдович, родился в Москве 21 июня 1972 года. Живёт в г. Москве.
 Правнучка - Александра Антоновна Юдович, родилась в Москве 10 июля 2006 года.
 Старший брат — журналист и писатель Иосиф Михайлович Юдович (1914—1978), в годы войны издавал газету подпольного обкома партии в Ростове-на-Дону, ответственный секретарь областной газеты «Молот», автор книг «Таганрогские трагедии» (Ростов-на-Дону, 1944), «Возрождение» (Ростов-на-Дону, 1946), «Ввиду краткости жизни…» (Ростов-на-Дону, 1969). Его сын — Виктор Иосифович Юдович (1934—2006) — математик, профессор и заведующий кафедрой вычислительной математики и математической физики Ростовского государственного университета, создатель Ростовской научной школы по математической гидродинамике.
 Младшая сестра — Анна Михайловна (Хая Михелевна) Семёнова (1921—2015), советская и молдавская журналистка, сотрудница газет «Советская торговля» и «Независимая Молдова», собственный корреспондент Всесоюзного радио по Центральному Чернозёмному району РСФСР. Её муж — журналист Юрий Георгиевич Семёнов (1919—1994).

Основные спортивные результаты

Соревнования по переписке 
В составе команды СССР пятикратный чемпион мира. Победитель 7-го чемпионата СССР (1965—1966).

Книги 
 Французская партия (соавтор), в сб.: Шахматный ежегодник, т. 2, М., 1938;
 Основы дебютной стратегии. Для шахматистов 4-й и 3-й категорий, М., 1940 (соавтор);
 Учебник шахматной игры. Москва; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. 112 с. В соавторстве с И. Л. Майзелисом. Переизд.: 1949, 1950.
 Советская шахматная школа. Москва : Физкультура и спорт, 1951. 328 с. В соавторстве с А. А. Котовым. 2-е изд.: 1955.
 XX первенство СССР по шахматам. Сборник партий, М., 1954;
 Советские шахматисты в борьбе за первенство мира, М., 1954 (составитель);
 Советская шахматная школа, 2 изд., М., 1955 (соавтор);
 Шахматы за 1956 г., М., 1958 (составитель);
 Рассказы о шахматах. Москва : Физкультура и спорт, 1959. 200 с.
 Ботвинник — Таль : (К матчу на первенство мира по шахматам). Москва, 1960. 79 с.
 Занимательные шахматы. Москва : Физкультура и спорт, 1962. 175 с. Переизд.: 1966, 1976.
 Староиндийская защита : Прошлое. Настоящее. Будущее. Москва : Физкультура и спорт, 1967. 230 с.
 Друзья — соперники. Встречи шахматных команд СССР и Югославии, Загреб, 1967 (соавтор);
 Труд, талант, победа. Москва : Физкультура и спорт, 1969. 271 с. В соавторстве с А. А. Котовым и Л. Я. Абрамовым.
 Матч века. Сборная СССР — Сборная избранных шахматистов мира, М., 1971 (автор-составитель);
 Занимательные шахматы, 3 изд., М., 1976;
 Шахматная школа : (Курс лекций для шахматистов-разрядников). Москва : Физкультура и спорт, 1976. 255 с. В соавторстве с Ю. Л. Авербахом и А. А. Котовым. 2-е изд.: Ростов-на-Дону, 2000.
 Гамбит. Москва : Физкультура и спорт, 1980. 80 с (Библиотечка шахматиста).
 План в шахматной партии. Москва : Физкультура и спорт, 1982. 80 с (Библиотечка шахматиста).
 Михаил Чигорин : Жизнь и творчество. Москва 6 Советская Россия, 1985. 206, [2] с., [8] л. ил. (Шахматное искусство).

Публикации 
 Дорогие мои мальчишки. // «64 — Шахматное обозрение». — 1986. — № 13. — С. 24—25.

Примечания

Литература

Ссылки 

 МИХАИЛ ЮДОВИЧ. Персона Дня — 08.06.2012 на сайте Российской Шахматной Федерации

Шахматисты СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Шахматные теоретики
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища